Joan Vilà i Ayats (1886-1981), músic i compositor granollerí
 Joan Vilà i Bosch (1954), futbolista i entrenador del FC Barcelona
 Joan Vilà Moll
 Joan Vilà i Moncau (1924-2013), pintor català
 Joan Vilà i Reyes (1925-2007), industrial i president del RCD Espanyol
 Joan Vilà i Valentí (1925), geògraf català